

Canada 
 , un township en Ontario.

États-Unis 
 Cambridge Township, un township du comté de Henry en Illinois.
 , un township du comté de Lenawee au Michigan.
 , un township du comté d'Isanti au Minnesota.
 Cambridge Township, un ancien township, situé dans le comté de Saline, au Missouri.
 , un township du comté de Coös au New Hampshire.
 , un township du comté de Guernsey en Ohio.
 Cambridge Township, un township du comté de Crawford en Pennsylvanie.

Homonymie de townships